Фраат — одне з найпоширеніших імен серед представників парфянської династії Аршакідів. Наразі відомі:
 Фраат I (Аршак IV) — правитель парнів (191—171 р.р. до н. е.);
 Фраат II (Аршак VI) — цар Парфії (138/137-128 р.р. до н. е.);
 Фраат III (Аршак XVII) — цар Парфії (70-57 р.р. до н. е.);
 Фраат IV (Аршак XXII) — цар Парфії (38-2 р.р. до н. е.);
 Фраат V (Фраатак) (Аршак XXV) — цар Парфії (2 р. до н. е. — 4 р. н. е.).
 Фраат (VI) — претендент на Парфянське царство у 35 році.